Donada bezeichnet:
 Donada (Italien), Ort in Italien

Donada ist der Familienname folgender Personen:
 Julien Donada (* 1969), französischer Regisseur